Drugi svjetski rat:
 Prva bitka kod El Alameina
 Druga bitka kod El Alameina